Петрищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Петрищево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Петрищево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Петрищево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Петрищево — село в Тарусском районе Калужской области.
 Петрищево — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Петрищево — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Петрищево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Петрищево — деревня в Ступинском районе Московской области
 Петрищево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Петрищево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Петрищево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Петрищево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Петрищево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Петрищево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Петрищево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Петрищево — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Петрищево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Петрищево — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Петрищево — село в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Петрищево — село в Змиёвском районе Харьковской области.

Другое 
 Петрищево — бывшее название деревень Малые Петрищи и Большие Петрищи в Щёлковском районе Московской области.